Aerocar steht für:
 Aerocar Incorporated, US-amerikanischer Flugautomobilhersteller
 Aerocar Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906–1908)
 Aero Car Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Aerocar
 Wagner Aerocar, deutscher Hubschrauber, siehe J. Wagner GmbH#Wagner Helicopter Technik